Mehrjährig steht für
Mehrjährige Pflanze
Mehrjähriger Bertram	
Mehrjähriges Gänseblümchen
weiteres:
Mehrjähriger Finanzrahmen